Луций Волузий Сатурнин ():

 Луций Волузий Сатурнин — консул-суффект в 12 году до н. э.
 Луций Волузий Сатурнин — консул-суффект в 3 году н. э.
 Луций Волузий Сатурнин — великий понтифик, сын Луция Волузия Сатурнина
 Луций Волузий Сатурнин — консул в 87 году н. э.